Лас Пахас има више значења:

 Лас Пахас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пахас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику